Èpit (fill d'Èlat).
 Èpit (fill d'Hipòtou).
 Èpit (fill de Cresfontes).
 Èpit (rei d'Alba Longa).
 Èpit (pare d'Evadne)